

Codici 
 CWT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cowra (Australia)
 cwt – codice ISO 639-3 della lingua kuwaataay

Altro
 cwt – simbolo dell'hundredweight